El Puig Comte és una muntanya de 733,6 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a prop de l'extrem sud-est del terme de Costoja, al nord-oest del Puig d'en Roger i al sud de Can Damunt. En el seu vessant meridional es troba el Puig Comte de Baix.

Referències 

Muntanyes de Costoja